Сен-Марселле́н-ле-Везо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 110 км на північ від Марселя, 39 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 133 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 341,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Марселлен-ле-Везон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марселлен-ле-Везон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз